Сјећаш ли се Доли Бел је први играни филм који је режирао Емир Кустурица. Снимљен је 1981. године, а сценарио је написао Абдулах Сидран.

Овај филм се често узима као почетак нове босанске школе филма, која је представљала фантастичну симбиозу италијанског надреализма Федерика Фелинија и високопрофесионалних искустава прашке академије за филм и телевизију, а која је завршила филмовима Кудуз и Празник у Сарајеву почетком деведесетих година прошлог века. 

Остала је упамћена реченица из филма: „Свакога дана у сваком погледу све више напредујем“.

Радња 

Радња филма одвија се током лета 1963 (земљотрес у Скопљу) у Сарајеву. Главни лик, дечак Дино, спознаје свет и одраста уз филмове које гледа у локалном биоскопу и музику коју слуша у омладинском центру (између осталих и -{24 Mila Baci}- Адријана Ћелентана), и доживљава своју прву љубав заљубљујући се у проститутку Доли Бел коју, по захтеву њеног макроа, треба да сакрије.

Након почетне затворености социјалистичка Југославија шездесетих година 20. века полако се отвара утицајима споља, посебно западњачком. Млади у томе највише уживају, прилагођавајући се новим културним обрасцима, те уживајући у музици, филмовима и другим благодатима модерног живота. 

Дино живи у Сарајеву, у скромној кући с оцем, мајком, двојицом браће и сестром. Његов једноставан живот, који углавном проводи дангубећи с пријатељима или предано проучавајући методе аутосугестије и хипнозе, под знатним је утицајем ауторитативног оца, комунистичког идеалисте толико преданог државном поретку да у складу с њим уређује и односе у породици. Динин ће се живот ипак убрзо променити и то из два разлога. Први је очева тешка болест, а други појава непознате девојке коју, на захтев локалног криминалца, скрива у својем голубињаку.

Улоге 

|-
| Славко Штимац ||Дино
|-
| Слободан Алигрудић||отац Махо
|-
| Љиљана Благојевић||Доли Бел
|-
| Мира Бањац||мајка Сена
|-
| Павле Вуисић||ујак (дајџа)
|-
| Боро Стјепановић||цвикераш
|-
| Нада Пани||Тетка
|}

Награде 
Филм је награђен Лавом будућности (Златним лавом) на Венецијанском филмском фестивалу 1981. године. Слободан Алигрудић је за улогу Оца добио Награду Цар Константин на Филмским сусретима у Нишу.

Референце

Спољашње везе 
 
 Сјећаш ли се Доли Бел - филмска банка
 Умро Саша Зуровац, извођач „На морскоме плавом жалу” (Б92, 10. октобар 2016)
Синопсис филма на сајту bhfilm.ba

Филмови 1981.
Српски играни филмови
Босанскохерцеговачки играни филмови
Југословенски играни филмови (срб)
Југословенски играни филмови (бих)
Југословенски играни филмови
Српски филмови
Босанскохерцеговачки филмови
Југословенски филмови
Филмови Емира Кустурице
Југословенски филмови кандидовани за Оскара
Филмови о проституцији